Learning to Fly:

 Learning to Fly — композиция группы ELP (Эмерсон, Лейк, Пауэлл) из альбома Emerson, Lake and Powell (1986 год).
 Learning to Fly — композиция группы Pink Floyd из альбома A Momentary Lapse of Reason (1987 год).
 Learning to Fly — композиция группы Tom Petty and the Heartbreakers из альбома Into the Great Wide Open (1991 год).